Pumpe steht für:
 Pumpe, Maschine zur Förderung von Flüssigkeiten
 Vakuumpumpe, Maschine die niedrige Drücke erzeugt
 Verdichter, nur umgangssprachlich
 Pumpe-Stich, Stadtteil von Eschweiler
 Pumpe (Kulturzentrum), Kieler Kultur- und Kommunikationszentrum

Pumpe steht weiter für:
 Schwarze Pumpe, Industriegebiet und Stadtteil von Spremberg

Siehe auch:

 Pumpwerk
 Wasserwerk
Pumpenkunst